Fjellerup er navnet på flere lokaliteter i Danmark:

 Fjellerup (Faaborg-Midtfyn Kommune) – bebyggelse beliggende i Ryslinge Sogn og Gislev Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Fjellerup (Norddjurs Kommune) – landsby beliggende i Fjellerup Sogn
 Fjellerup (Ellested Sogn) – bebyggelse beliggende i Ellested Sogn i Nyborg Kommune
 Fjellerup (Fjelsted Sogn) – bebyggelse beliggende i Fjelsted Sogn i Middelfart Kommune